Hadar est un nom :
 Mira Hadar, une chanteuse de jazz
 Hadar, l'étoile Beta Centauri, dans la constellation du Centaure
 Hadar, la ville de la vallée de l'Aouach, en Éthiopie, lieu de découverte de Lucy, un Australopithecus afarensis
 Hadar Am, village en Israël